Категория  — математический объект в теории представлений полупростых алгебр Ли. Это категория, чьи объекты — определённые представления полупростой алгебры Ли, а морфизмы — гомоморфизмы представлений.

Введение 
Пусть  — (обычно комплексная) полупростая алгебра Ли с  , а  —  и  — система положительных корней. Обозначим 
пространство корней соответствующее корню  и  —  подалгебра.

Если  — -модуль и , то  is the

Определение категории  
Объекты категории  — -модули , такие что
  — конечнопорождённый
 
  локально -конечен, т.е., для каждого , -модуль порождённый  — конечномерный.

Морфизмы этой категории — -гомоморфизмы этих модулей.

Базовые свойства 
 У каждого модуля в категории  есть конечнопорождённое .
 Каждый модуль в категории  — Нётеров модуль.
  — абелева категория
 У  есть достаточно много проективных и инъективных объектов.
  замкнута по отношению к подмодулям, частным и конечным прямым суммам
 Объекты в  -конечны, т.е., если  объект и , то подпространство  порождённое  под действием  универсальной обёртывающей алгебры, конечномерное.

Примеры 
 Все конечномерные -модули и их -гоморфизмы принадлежат категории .
  и  и их -гомоморфизмы принадлежат категории .

См. также 
 Универсальная обёртывающая алгебра

Литература 
  

Алгебры Ли
Теория представлений
Теория представлений алгебр Ли